Hinterhalt steht für:
Hinterhalt, eine (militärische) Taktik aus dem Verborgenen heraus

Der Hinterhalt steht für:
 Polizeiruf 110: Der Hinterhalt, Fernsehfilm aus dem Jahr 1980
 Wing Commander (Buchreihe)#Der Hinterhalt, Teil einer Buchreihe

Siehe auch:
 Versteck
 Ambush (engl. für Hinterhalt)